Avilov est le nom de plusieurs localités de Russie :

Avilov (district de Konstantinovsky, oblast de Rostov),
Avilov (district de Rodionovo-Nesvetaysky, oblast de Rostov),
Avilov (oblast de Volgograd).

Voir aussi